Divinolândia - município do estado de São Paulo, Brasil.
 Nazaré de Minas - município do estado de Minas Gerais, Brasil.